Für die Endrunde der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 1995, die im Mai und Juni in Südafrika ausgetragen wurde, waren die acht Teilnehmer der Viertelfinalspiele der Weltmeisterschaft 1991 und der Gastgeber automatisch startberechtigt. Die restlichen sieben verfügbaren Plätze im Turnier wurden durch die Gewinner von regionalen Qualifikationsturnieren besetzt.

Die Qualifikationsturniere waren in fünf Kontinentalgruppen eingeteilt. Es beteiligten sich insgesamt 45 Mannschaften, davon 7 aus Afrika, 6 aus Amerika, 8 aus Asien, 20 aus Europa und 2 aus Ozeanien.

Qualifizierte Mannschaften 

* automatisch startberechtigt

Afrika 
Afrika erhielt einen Startplatz für die Endrunde. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
In zwei Gruppen spielten jeweils vier und drei Mannschaften je einmal gegeneinander. Die Gruppensieger und -zweiten rückten in die Runde 2 vor.

Gruppe A

Namibia und Simbabwe qualifizierten sich für die zweite Runde.

Gruppe B

Die Elfenbeinküste und Marokko qualifizierten sich für die zweite Runde

Runde 2 
In der Gruppe spielten die vier Mannschaften je einmal gegeneinander. Der Gruppensieger qualifizierte sich für die WM.

Die Elfenbeinküste qualifizierte sich als Afrika 1 für die WM-Endrunde.

Amerika 
Nord- und Südamerika hatten zusammen einen festen Startplatz für die Endrunde zur Verfügung. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

 Nordamerika

Die Vereinigten Staaten qualifizierten sich für das Play-off.

 Südamerika

Argentinien qualifizierte sich für das Play-off.

Play-off

Argentinien qualifizierte sich als Amerika 1 für die WM-Endrunde.

Asien 
Asien erhielt einen Startplatz für die Endrunde. Als Qualifikation diente die Asienmeisterschaft 1994 in Kuala Lumpur.

Gruppe A

Japan qualifizierte sich für das Play-off.

Gruppe B

Play-off

Japan qualifizierte sich als Asien 1 für die WM-Endrunde.

Europa 
Europa erhielt drei Startplätze für die Endrunde. In den Gruppenphasen gab es drei Punkte für einen Sieg, zwei für ein Unentschieden und einen bei einer Niederlage; es wurden keine Bonuspunkte vergeben.

Runde 1 
Die Gruppensieger der beiden Gruppen rückten in die zweite Runde vor.

Gruppe A
Die Auswahl von Luxemburg, die in dieser Gruppe ausgelost wurde, verzichtete auf die Teilnahme.

Die Schweiz qualifizierte sich für die zweite Runde.

Gruppe B
Die Mannschaft von Jugoslawien, die in dieser Gruppe ausgelost wurde, wurde durch die Resolution 757 des UN-Sicherheitsrates wegen der angehenden Kriege aus allen sportlichen Wettbewerben ausgeschlossen.

Israel qualifizierte sich für die zweite Runde.

Runde 2 
Die Gruppensieger der vier Gruppen und die Gruppenzweiten aus den Vierergruppen rückten in die dritte Runde vor.

Gruppe A

Die Niederlande und Tschechien qualifizierten sich für die dritte Runde.

Gruppe B

Spanien und Portugal qualifizierten sich für die dritte Runde.

Gruppe C

Russland qualifizierte sich für die dritte Runde.

Gruppe D

Deutschland qualifizierte sich für die dritte Runde.

Runde 3 
In den Gruppen spielten drei Mannschaften je einmal gegeneinander. Die Gruppensieger qualifizierten sich für die WM und für die vierte Runde.

Gruppe A

Italien qualifizierte sich für die vierte Runde.

Gruppe B

Wales qualifizierte sich für die vierte Runde.

Gruppe C

Rumänien qualifizierte sich für die vierte Runde.

Runde 4 
Die vierte Runde entschied die entsprechende Endrundenplätze der drei festen europäischen WM-Teilnehmer.

Wales qualifizierte sich als Europa 1, Italien als Europa 2 und Rumänien als Europa 3 für die WM-Endrunde.

Ozeanien 
Ozeanien erhielt einen Startplatz für die Endrunde.

Tonga qualifizierte sich als Ozeanien 1 für die WM-Endrunde.

Weblinks 
 Neuigkeiten und Ergebnisse
 International Rugby Board

Qualifikation
Rugby 1992
Rugby 1993
Rugby 1994